Нильс Элиас Анкерс (первоначально Андерссон; 7 июня 1858, Стокгольм, Швеция — 13 июля 1921, Бранцнас, городской приход Грасмарк, Вермланд, Швеция) — шведский морской офицер, командир, управляющий верфью африкаресанде, живописец и график.

Элиас Анкерс был сыном ботаника Нильса-Йохана Андерссона, художницы Анны Тигерхильм, и братом художника Дж. В 1904 году он принял фамилию Анкерс.

Элиас Анкерс был капитаном «Конгостатена» с 1884 по 1887 год. Он был профессором минлары и математики в военно-морской академии в 1891—1899 годах. В 1907 году он стал командующим военно-морским флотом, а в 1910 году-начальником военно-морской верфи в Стокгольме, Швеция.

Помимо военной профессии, он писал картины маслом, акварелью и, прежде всего, гравюры с мотивом министерства торговли и военно-морского флота, среди прочего офорт «Трафальгарская битва», который был создан совместно с Осью Талльберга в 1897 году (частное собрание). Он был, среди прочего, на Стокгольмской выставке в 1897 году, на Балтийской выставке в Мальме в 1914 году, он был награжден utställningsmedalj на салоне в Париже в 1900 году. Мемориальная выставка его работ состоялась в 1923 году в Nordiska kompaniet (nk) в Стокгольме, Швеция. Он представлен в национальном музее, музее Мальме, Уппсале, университетской библиотеке, университете и других музеях. Государственный морской музей.

Примечания 

Морские офицеры
Художники Швеции